Э́рик Помера́нский (; , Рюгенвальде — , Рюгенвальде) — король Норвегии под именем Эрик III с 8 сентября 1389 по 1 июня 1442 года, король Дании под именем Эрик VII с 23 января 1396 по 23 июня 1439 года и король Швеции под именем Эрик XIII с 23 июля 1396 по 29 сентября 1439 года, герцог Померании под именем Эрик I. Первый король, возглавивший Кальмарскую унию.

Биография

Восшествие на престол 

Эрик происходил из славянской династии герцогов Поморья (Померании) Грифичей, названых так по изображению на их гербе — грифону. Родился в 1381/1382 году в Рюгенвальде (сейчас Дарлово в Польше) в Померании (Поморье). Первоначально назван Богуслав (). Сын герцога Померании Вартислава VII (, 1362—1395) и Марии Мекленбургской (), которая также происходила из славянской правящей династии Мекленбург-Шверинских (Зверинских) герцогов, происходивших от ободритского короля Никлота. Через династические браки его мать была единственной выжившей внучкой датского короля Вальдемара IV. Она также была потомком шведского короля Магнуса I и норвежского конунга Хакона V Святого. По материнской линии дедушкой Эрика был герцог Генрих Мекленбургский, который претендовал на датский престол в 1375 году. Тогда престол занял Олаф IV.

В 1387 году умер, не оставив наследника, король Дании и Норвегии Олаф IV. Следующим по линии наследования норвежского трона был шведский король, Альбрехт Мекленбургский, но он был отвергнут норвежским дворянством. В Дании королей избирали, но явного претендента на трон не было. Мать Олафа IV, королева Маргарита Датская, самостоятельно стала королевой Дании и Норвегии. В Норвегии было решено, что наследника трона должна избрать именно она. Юный Богуслав был внуком её сестры.

В 1389 году он приехал в Данию и был принят королевой. Его имя было изменено на более привычное для скандинавов Эрик. 8 сентября 1389 года он был провозглашён королём Норвегии на тинге в Тронхейме. Возможно, что он был коронован в Осло в 1392 году, но этот факт спорный. В 1396 году он был провозглашён королём Дании, а затем и королём Швеции. 17 июня 1397 года он короновался как король всех трёх скандинавских стран в соборе города Кальмар. В то же время было составлено соглашение о союзе, учреждавшем Кальмарскую унию. Королева Маргарита, однако, оставалась фактическим правителем этих трёх королевств до своей смерти в 1412 году.

Браки 
В 1402 году Маргарита Датская вступила в переговоры с королём Англии Генрихом IV для создания двойного союза между Англией и Кальмарской унией. Было предложено заключить два брака: короля Эрика с дочерью Генриха IV Филиппой, и между сыном Генриха IV, наследным принцем Уэльским и будущим английским королём Генрихом V, и сестрой Эрика Катериной. Английская сторона хотела, чтобы эти свадьбы скрепили наступательный союз между скандинавскими королевствами и Англией, что могло повлечь вмешательство скандинавских государств в Столетнюю войну на стороне Англии против Франции.

Королева Маргарита вела последовательную внешнюю политику, она стремилась не допустить вхождение скандинавских стран в союзы, обязывающие их принимать участие в иностранных войнах. Поэтому она отклонила английские предложения. Двойная свадьба не состоялась, но о свадьбе Эрика и Филиппы стороны договорились. 26 октября 1406 года Эрик женился на 13-летней Филиппе, дочери Генриха IV и Марии де Богун. С Англией был заключён простой оборонительный союз.

Политика Эрика 

Почти весь период единоличного правления Эрика продолжался давнишний конфликт с графами Гольштейна, объединившими в 1386 году Гольштейн и Шлезвиг в единое герцогство Шлезвиг-Гольштейн. Эрик пытался вернуть Шлезвиг, но выбрал для этого политику военной силы вместо переговоров. Поддержанный датским парламентом (1413) и императором Священной Римской империи Сигизмундом (1424), вёл две войны (1416—1422, 1426—1435) против графов Гольштейна. Императорский вердикт 1424 года признавал его законным правителем юга Ютландии, но был проигнорирован гольштейнцами. Гольштейнцы в 1426 году объединились с городами Ганзейского союза, чьим торговым интересам угрожала политика Эрика в отношении датских купцов и ремесленников. Длительная война отрицательно сказалась на датской экономике, а также на единстве Кальмарской унии. Она не привела к увеличению территории, и даже области, которые удалось к тому времени вернуть, были потеряны.

Хотя Дания окончательно потеряла Шлезвиг, но датский флот разбил ганзейские корабли, что дало возможность ввести пошлину за проход через пролив Зунд в 1428 году, взимавшуюся до 1857 года. Этим дальновидным шагом Эрик обеспечил большой стабильный доход королевству, сделав его относительно богатым, а город Эльсинор — процветающим. Против интересов Эрика в датской торговле выступали другие балтийские государства, особенно города Ганзы, с которыми приходилось вести длительную борьбу.

Другим важным событием стал переход Копенгагена во владения короля в 1416 году — один из шагов к переносу королевской резиденции из Роскилле в Копенгаген в 1433 году.

Выборг получил в 1403 году из рук короля Эрика XIII грамоту городских привилегий, укрепивших правовой статус города.

Лишение власти 
В 1430-е годы политическая ситуация в стране ухудшилась. Назначение Эриком на ответственные должности датчан и финансирование войн за счёт тяжёлых налогов привело к возникновению оппозиции королю в Норвегии и Швеции и среди датских крестьян. Из-за блокады экспорта шведского железа и меди ганзейскими городами фермеры и шахтёры Швеции в 1434 году подняли восстание. Оно использовалось шведскими дворянами для ослабления власти короля. Они добились поддержки в датском парламенте своих требований об учреждении нового союза с конституционным формами управления, чему противился Эрик. Наконец, когда против Эрика выступила и датская знать, он покинул Данию в 1439 году и поселился в своём замке Висборг на острове Готланд (теперь принадлежит Швеции), что в итоге привело к его смещению с датского и шведского престолов в том же году.

В 1440 году в Дании и Швеции на престол был избран его племянник Кристофер III Баварский. Только в Норвегии он оставался у власти, но в 1442 году отрёкся и от норвежского престола, сказав, что лучше быть главой пиратов на Готланде, чем быть королём Норвегии. До 1449 года Эрик пытался вернуть себе датский престол.

Кристофер Баварский умер в 1448 году, задолго до кончины Эрика. Следующий монарх Кристиан I (правил в 1448-1481 годы) был родственником Эрика. Ему Эрик в 1449 году передал Готланд взамен на разрешение переехать в Померанию, где стал управлять герцогством Штольп (часть герцогства Померания, сейчас город Слупск в Польше) под именем Эрика I.

Эрик умер в замке Рюгенвальде в Померании и был похоронен в Рюгенвальде.

Предки

В культуре 
Эрик стал персонажем датского художественного фильма «Маргарита — королева Севера» (2021), где его сыграл Мортен Хи Андерсен.

Примечания

Источники 
 Данная статья основана на материалах английской Википедии
 Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite

Литература 
 

Герцоги Померании
Правители Европы XV века
Монархи, отрёкшиеся от престола